Pototschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pototschnig (* 1926), österreichischer Kirchenrechtler
 Heinz Pototschnig (1923–1995), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Veronika Pototschnig (* 2001), österreichische Fußballspielerin